Mic est une abréviation, qui signifie :
 Microscopium, Microscopii, le nom latin et son génitif de la constellation du Microscope

Voir aussi 
 MIC

Abréviation

en:Mic
sv:Mic